Gorga (Spanyolország), egy község Spanyolországban, Alicante tartományban.
Gorga (Olaszország), település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében.